Томская епархия — епархия Русской православной церкви, объединяющая приходы и монастыри в юго-восточной части Томской области. Входит в состав Томской митрополии.

Кафедральный город — Томск. Кафедральные соборы — Богоявленский в Томске и Покровский в Асино.

История 
В 1620 году была создана Тобольская епархия, в которую входила территория нынешней Томской епархии.

На Московском соборе Иерархов Православия, проходившем в 1666—1667 годах, было провозглашено: «Ради церковного устроения … и по богоревнивому желанию благочестивейшего Самодержца … Алексия Михайловича … мы — православные патриарси Паисий Божией милостию папа и патриарх Антиохийский и всего Востока, Иосиф — Московский и Всея Руссии, преосвященние митрополити, архиепископи и епископи и весь освященный Собор благословихом и утвердихом в царстве Сибирском, в Тобольске с окрестными грады, вместо архиепископии, митрополии быти, в Томске граде епископу…».

Учреждение самостоятельной кафедры было повторено (или подтверждено) 22 апреля 1832 года, и только в 1834 году в Томск назначается первый епископ, что положило начало практическому существованию епархии. Первому епископу Агапиту (Вознесенскому) был вручен в Чернигове жезл святителя Феодосия Черниговского, и эта святыня впоследствии предавалась от одного епископа к другому, став символом Томской епархии.

С образованием Томской епархии церковная жизнь в этом регионе становится более устроенной. Расцвета епархия достигла в годы епископского служения в ней святителя Макария (Невского).

После 1917 года начались гонения. К 1940 году все храмы епархии были закрыты, многие разрушены и осквернены, а епархия перестала существовать.

В 1945 году был вновь открыт Петропавловский собор, в 1946 году — Троицкая церковь. Позднее были открыты ещё три храма, которые вошли в состав Новосибирской епархии как Томское благочиние.

По определению Священного Синода от 7 октября 1995 года была вновь выделена отдельная Томская епархия из состава Новосибирской епархии.

Решением Священного Синода от 12 марта 2013 года из состава епархии выделена Колпашевская епархия. Томская епархия включена в состав Томской митрополии.

Епископы 
 Агапит (Вознесенский) (12 августа 1834 — 10 июня 1840)
 Афанасий (Соколов) (25 июня 1841 — 24 декабря 1853)
 Парфений (Попов) (14 марта 1854 — 13 сентября 1860)
 Порфирий (Соколовский) (13 сентября 1860 — 14 ноября 1864)
 Виталий (Вертоградов) (10 января 1865 — 24 ноября 1866)
 Алексий (Новоселов) (12 марта 1867 — 21 августа 1868)
 Платон (Троепольский) (21 августа 1868 — 8 октября 1876)
 Петр (Екатериновский) (19 ноября 1876 — 9 июля 1883)
 Владимир (Петров) (6 августа 1883 — 8 марта 1886)
 Исаакий (Положенский) (8 марта 1886 — 12 января 1891)
 Макарий (Невский) (26 мая 1891 — 25 ноября 1912)
 Мефодий (Герасимов) (20 декабря 1912 — 30 июля 1914)
 Анатолий (Каменский) (30 июля 1914 — 12 июля 1920)
 Иаков (Пятницкий) (март 1920 — начало 1921)  с конца 1919 года
 Андрей (Ухтомский) (декабрь 1921—1923)
 Виктор (Островидов) (1921 (?) — 1922) , епископ Уржумский
 Димитрий (Беликов) (1923 — март 1927)
 Герман (Коккель) (1928 — ноябрь 1930)
 Фостирий (Максимовский) ( — 1933)
 Сергий (Васильков) (23 октября 1933 — 21 мая 1935)
 Борис (Шипулин) (21 мая — 9 июня 1935)
 Серафим (Кокотов) (9 июня 1935 — 13 июня 1936)
 Серафим (Шамшин) (13 июня 1936 — 17 сентября 1937)
 пресеклась, с конца 1940-х в составе Новосибирской епархии

 Томское викариатство Новосибирской епархии
 Софроний (Будько) (16 мая 1991 — 1 ноября 1993)

 Томская и Асиновская епархия (с 12 марта 2013 года Томская епархия)
 Сергий (Соколов) (10 декабря 1995 — 2 октября 1997) , епископ Новосибирский
 Аркадий (Афонин) (2 октября 1997 — 6 октября 1998)
 Сергий (Соколов) (6 октября — 27 декабря 1998) , епископ Новосибирский
 Ростислав (Девятов) (с 28 декабря 1998)

Благочиния 
По состоянию на январь 2023 года епархия разделена на четыре церковных округа:
 Градо-Томское благочиние
 Благочиние Томского района
 Восточное благочиние
 Центральное благочиние

Монастыри 
 Богородице-Алексиевский монастырь в Томске (мужской)

Примечания

Ссылки 

 Томская епархия на сайте Патриархия.Ru
 Православие в Томске (официальный сайт Томской епархии)
 
 Протоколы заседаний Томского епархиального съезда, прошедшего 1-3 марта 1927 года //Вестник церковной истории. 2006. № 4. С. 34-64.

 
Епархии Русской православной церкви
Религия в Томске
Появились в 1832 году в России
Исчезли в 1940-е годы
Появились в 1995 году в России
Организации, основанные в 1995 году